Brinsa bezeichnet:

einen Frischkäse aus Schafsmilch, siehe Brimsen

einen Familiennamen
Benjamin Brinsa (* 1989), deutscher Kampfsportler und Neonazi
Reiner Brinsa (* 1952), deutscher Fußballspieler
Ulrich Brinsa (* 1938), deutscher Politiker (CDU)